

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Bruno Thouzellier, (1955- ), magistrat et syndicaliste français ;
 Étienne Thouzellier, (1869-1946), militaire et industriel français.

Homonymie de patronyme